Biston melanaria är en fjärilsart som beskrevs av Koch 1949. Biston melanaria ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
melanaria